Юэбин () — , которую традиционно употребляют на Праздник середины осени вместе с китайским чаем. Фестиваль посвящён наблюдению Луны и поклонению ей, а «лунные пряники» юэбины считаются незаменимым деликатесом. Традицией стало дарить юэбины своим клиентам и родственникам.

Обычно юэбины круглые или квадратные, примерно 10 см в диаметре и 4—5 см в толщину, начинены пастой из сладких бобов или . Начинка занимает бо́льшую часть пряника. В начинку как символ полной луны иногда добавляют желтки из солёных утиных яиц. Десятисантиметровый юэбин содержит около 1000 килокалорий.

Общие сведения 
Обычно на юэбин сверху печатью наносят иероглифы «долголетие» или «гармония», а также название кондитерской и тип начинки. Помимо них верх украшают цветами, орнаментами, изображениями богини Луны и кроликов (символ Луны).

Юэбины считаются деликатесом, а из-за сложности приготовления их обычно покупают в магазинах, лавках и ресторанах.

Очень редко юэбины подаются варёными на пару́ или пожаренными.

История

Фестиваль середины осени 
Фестиваль связан с богиней бессмертия и Луны — Чанъэ. Согласно Ли цзи, китайский император должен совершить жертвоприношение Солнцу весной и Луне осенью. Фестиваль проводят в 15-й день восьмого лунного месяца начиная с династии Лю Сун (420 год).

Мин 
Существует легенда, согласно которой юэбины помогли китайцам свергнуть монгольскую династию Юань — в них заговорщики передавали друг другу записки.

Другой способ шифрования посланий в юэбинах — печать на их поверхности его частей среди орнамента. Чтобы понять послание, следовало разрезать каждый юэбин в коробке на четыре части, а затем сложить в правильном порядке. После этого юэбины съедали, чтобы уничтожить сообщение.

Традиционные юэбины

Начинка 
В зависимости от традиций в юэбины кладутся разные начинки:
 Паста из семян лотоса — одна из самых дорогих;
 анко — очень популярная;
 паста из маша;
 паста из зизифуса;
 «пять орехов» — паста из молотых семян, орехов и мальтозного сиропа, состав отличается в разных районах. Обычный состав — грецкие орехи, тыквенные и арбузные семечки, арахис, кунжут или миндаль. Помимо этого в состав пасты часто включают засахаренную восковую тыкву,   или леденцовый сахар.

Тесто 
В большинстве регионов готовят юэбины с разной начинкой, но с одним видом теста. Хотя в вегетарианские юэбины кладут растительное масло, в большинство разновидностей добавляют смалец. Существует три основных разновидности теста.
 Жёвкое: имеет красновато-коричневый цвет и блестящую поверхность, характерно для кантонской кухни и популярно в Северной Америке. Готовится из густого сахарного сиропа, щелочно́й воды, муки и масла. Жёвкость может быть увеличена добавлением мальтозы. Тесто при этом часто выпекается в форме рыбы или свиньи. Первые часто продают в корзинках, как рыбу.
 Слоёное: обычно для Сучжоу и Тайваня. Тесто готовят из нескольких слоёв масляного теста и предварительно обжаренной муки. Получается аналогичное слойкам.
 Нежное: тесто похоже на песочное. Готовится из сахара, масла, муки и воды.

Региональные варианты в Китае 
 Пекинские юэбины: бывают двух разновидностей: «дицян» с лёгким воздушным тестом и «фаньмао» со слоистым белым тестом. Начиняется обычно  и цветами глицинии, а сверху тщательно украшается.
 Кантонские юэбины: существует множество разновидностей кантонских юэбинов. Популярные начинки — паста из семян лотоса, арбузных косточек, орехов, ветчина, утка, жареная свинина, грибы, яичные желтки. Наиболее дорогие разновидности содержат четыре желтка, которые символизируют фазы Луны. В последние годы стали популярны новые разновидности — шоколадные, с желе или мороженым.
 Чаошаньские юэбины: похожи на сучжоуские тем, что готовятся из слоёного теста, но больше их по размеру, ближе к кантонским, однако тоньше их. Вне зависимости от типа, все чаошаньские юэбины имеют запах смальца.
 Нинбоские юэбины: также похожи на сучжоуские, начиняются водорослями или ветчиной. Вкус в целом острый и солёный.
 Сучжоуские юэбины: появились более тысячи лет назад и известны своим слоёным тестом с сахаром и смальцем. Они маленького размера, и в пределах сучжоуского типа существует более дюжины вариантов — сладких, острых (подаются горячими и обычно начинены свиным фаршем). Популярна начинка из жареного чёрного кунжута.
 Юньнаньские юэбины: тесто готовится из смеси рисовой, пшеничной и гречишной муки. Большинство разновидностей сладкие.
 Тайваньские юэбины: наиболее традиционная разновидность тайваньских юэбинов начиняется анко, иногда в центре находится моти. Наиболее популярнуюя разновидность готовят с машем или , в первые также кладут желток солёного утиного яйца, а во вторые — либо его, либо что-нибудь острое. Популярные современные начинки — зелёный чай, шоколад и тирамису.

Современные юэбины 
Со временем начинки и тесто подстраиваются под вкусы покупателей, и изобретённые недавно разновидности юэбинов стали популярны за пределами Китая. Наиболее ранние нестандартные начинки — таро, ананас и дуриан. Тесто также менялось со временем, к примеру, появились  и миниатюрные разновидности.

Для адаптации к здоровому образу жизни производители стали изготовлять юэбины с йогуртом, консервированными фруктами и обезжиренным мороженым; появились даже богатые клетчаткой юэбины на подсластителях. Упаковка сменилась с коробок на индивидуальные герметичные пластиковые пакеты.

Современные юэбины, несмотря на популярность, имеют свои минусы — дороговизну, чрезмерное отступление от исходного рецепта (к примеру, «шоколадные юэбины» — это шоколад в форме юэбинов, а не выпечка с шоколадом), а также бесконечное изменение рецепта для погони за покупателями.

Начинки 
В современные юэбины в качестве начинки кладут всё, чему можно придать пастообразную текстуру.

Выпускаются и дорогие юэбины для богатых покупателей. Покрытые золотом юэбины стали популярны сразу же после появления. В них также могут запекать женьшень и ласточкины гнёзда, белые (снежные) юэбины на бельгийском шоколаде, дорогое мороженое вроде Häagen-Dazs, трюфели, фуа-гра, шампанское, виски, икра.

Тесто 
Снежные юэбины появились в 1980-х годах. Они не подвергаются тепловой обработке. Тесто бывает двух разновидностей: из клейкого риса (аналогично моти) и желированного, с агар-агаром, желатином или конняку.

Дизайн 
В 2008 году гонконгские универмаги  вместе с  разработали дизайн юэбинов в форме ягодиц с традиционными лотосовой пастой и яичными желтками в качестве наполнителя.

В других странах

Индонезия 
В Индонезии выпекают сотни разновидностей юэбинов. «Традиционные» круглые юэбины начиняют свининой, шоколадом, сыром, молоком, дурианом, джекфрутом и другими фруктами. «Современные» юэбины появились здесь после 1998 года.

Япония 
В Японии юэбины известны как  (японское чтение китайских иероглифов), они ассоциированы с китайской культурой и не привязаны к каким-либо праздникам — их едят весь год. Наиболее популярная начинка — адзуки, хотя встречаются и другие (в частности, каштаны). В Японии в юэбины не добавляют желток.

Вьетнам 
Во Вьетнаме юэбины называются  и часто продаются парами. Обычные начинки — острая жареная курица, свинина, акульи плавники, сладкие бобы мунг, кокос или дуриан. Традиционные баньчунгтху готовят с лотосовой пастой, засахаренной восковой тыквой, китайскими колбасками, арахисом и кунжутом.

Филиппины 
На Филиппинах встречаются местные варианты юэбинов,  и начиняется бобами мунг, свининой, анко и бататом.

Таиланд 
В Таиланде популярны юэбины с дурианом и двумя желтками.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Chinatownology — Moon cakes and social solidarity 
 Festival Takes the (Moon) Cake
 [chinesefood.about.com/library/weekly/aa091099.htm Rainbow mooncake with mung paste] 
 Vietnamese mooncakes 
 http://articles.latimes.com/2011/sep/10/world/la-fg-china-mooncakes-20110909 

Китайские десерты
Кондитерские изделия
Лунный культ